Az 1956. évi téli olimpiai játékokon a jégkorongtornán tíz ország csapata vett részt. A mérkőzéseket január 26. és február 4. között a Cortina d’Ampezzói olimpiai stadionban játszották. A tornát a szovjet csapat nyerte meg. Ez volt egyben a 23. jégkorong-világbajnokság is.

Éremtáblázat 
(Az egyes számoszlopok legmagasabb értéke, vagy értékei vastagítással kiemelve.)

Érmesek

Selejtező

Lebonyolítás 
A 10 csapatot 3 darab csoportba sorsolták. A csoportokban körmérkőzések döntötték el a csoportok végeredményét. A csoportokból az első két helyezett jutott a döntő csoportkörbe, a harmadik és negyedik helyezettjek a helyosztó csoportkörbe kerültek. Az így kialakult csoportokban a csapatok újabb körmérkőzéseket játszottak, és a csoportok végeredménye jelentette egyben a torna végeredményét is.

Csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

Helyosztók

Helyosztó csoportkör 

Végeredmény

Döntő csoportkör

Végeredmény

Jegyzetek

Források 

Jegkorong
1956
1956